Беда:
 Беда — человеческая трагедия.
 Беда — персонаж в славянских народных рассказах и сказках.
 «Беда» («Я несла свою Беду…») — песня, написанная Владимиром Высоцким в начале 1970-х годов.
 «Беда» — название яхты капитана Врунгеля.
 «Беда» — фильм Динары Асановой (СССР, 1977).
 «Беда» — кукольный мультфильм Александра Полушкина (СССР, 1978).
 (3691) Беда — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II).

Известные носители

Имя 
 Беда Алеманн (1926—1991) — швейцарский литературный критик, историк литературы, эссеист.
 Беда Гриффитс (1906—1993) — английский католический священник, монах-бенедиктинец, теолог, мистик.
 Беда Достопочтенный — бенедиктинский монах.

Фамилия 
 Беда, Константин Иосифович (1916—1979) — украинский языковед, литературовед.
 Беда, Леонид Игнатьевич (1920—1976) — советский военный лётчик, дважды Герой Советского Союза.
 Беда, Павел Кононович (1915—?) — советский самбист.
 Беда, Славко (1919—1975) — хорватский футболист.
 Беда, Галина Ивановна (род. 1946) — советский и российский художник-мультипликатор студии ТО «Экран».
 Беда, Геннадий Александрович (1934—2002) — инженер-конструктор, лауреат Госпремии СССР.

См. также 
 «Не беда» — альбом российской группы «Чайф» (1990).
 Бида (значения)

Примечания